FOX Toolkit — кроссплатформенная библиотека инструментов с открытым исходным кодом (лицензия LGPL) для построения графического интерфейса пользователя.

Это достаточно быстрый пакет, который содержит большое число элементов GUI и поддержку OpenGL. Язык разработки — C++, также существуют привязки к Ruby, Python, Eiffel.

Примеры

C/C++ 
Пример программы «Hello World» на C/C++ (он же hello.cpp в папке tests):
#include "fx.h"
#include "FXExpression.h"

int main(int argc, char **argv) {
  FXApp application("Hello","FoxTest");
  application.init(argc,argv);
  FXMainWindow *main=new FXMainWindow(&application,"Hello",NULL,NULL,DECOR_ALL);
  new FXButton(main,"&Hello, World!",NULL,&application,FXApp::ID_QUIT);
  application.create();
  main->show(PLACEMENT_SCREEN);
  return application.run();
}

Ruby 
Пример «Hello World» на FxRuby, привязки FOX toolkit к Ruby.

require 'fox16'

include Fox

application = FXApp.new("Hello", "FoxTest")
main = FXMainWindow.new(application, "Hi", nil, nil, DECOR_ALL)
FXButton.new(main, "&Hello, World!", nil, application, FXApp::ID_QUIT, 
    LAYOUT_FILL_X | BUTTON_TOOLBAR | FRAME_RAISED | FRAME_THICK)
application.create()
main.show(PLACEMENT_SCREEN)
application.run()

Python 

Пример программы «Hello World» на FXPy, привязки FOX toolkit к Python 2.2:
#! /usr/bin/env python

from FXPy.fox import *
import sys

def runme():
    app = FXApp('Hello', 'Test')
    app.init(sys.argv)
    main = FXMainWindow(app, 'Hello', None, None, DECOR_ALL)
    button = FXButton(main, '&Hello, World!', None, app, FXApp.ID_QUIT);
    app.create()
    main.show(PLACEMENT_SCREEN)
    app.run()

if __name__ == '__main__':
    runme()

См. также 
 FLTK
 Qt
 wxWidgets

Примечания

Ссылки 

 

Библиотеки C++
Библиотеки виджетов
Свободные библиотеки программ
Приложения, использующие OpenGL
Свободное кроссплатформенное программное обеспечение
Программное обеспечение с лицензией GNU LGPL
Программное обеспечение, написанное на C++